Turiec – regione storica della Slovacchia
 Turiec – fiume della Slovacchia
 Comitato di Turiec – comitato del Regno d'Ungheria

Pagine correlate 
 Turóc